Unio kan syfta på:

 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede – ett norskt fackförbund
 Unio (släkte) – ett släkte av musslor